Miejscowości w USA:
 Wall Lake – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Sac
Gminy w USA:
 Wall Lake (ang. Wall Lake Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sac
 Wall Lake (ang. Wall Lake Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wright
 Wall Lake (ang. Wall Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha